

Aziende 
 Creston Electric Instruments – azienda produttrice di chitarre elettriche

Geografia 
 Canada
 Creston – paese della Columbia Britannica

 Stati Uniti d'America
 Creston – census-designated place della contea di San Luis Obispo, California
 Creston – villaggio della contea di Ogle, Illinois
 Creston – census-designated place della contea di Lake, Indiana
 Creston – capoluogo della contea di Union, Iowa
 Creston – villaggio della contea di Platte, Nebraska
 Creston – villaggio della contea di Wayne, Ohio
 Creston – città della contea di Lincoln, Washington

Altro
 Creston – antica città della regione macedone della Crestonia

Persone 
 Paul Creston – compositore di musica classica italo-americano
 René-Yves Creston – artista ed etnografo britannico